Кипарис, Кипарисос может означать:

 Кипарис — род хвойных растений семейства Кипарисовые.
 Кипарис — персонаж древнегреческой мифологии, сын Телефа.
 ОЦ-02 (ТКБ-0217) «Кипарис» — советский пистолет-пулемёт, созданный в ЦКИБ СОО (Тула).
 Кипарис — студия дубляжа.
 Кипарис, Фёдор Сергеевич (род. 1940) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Стефанос, Кипариссос (1857—1917) — греческий математик.
 «Кипарисы» — картина Винсента Ван Гога.

Топоним
  — село в Греции, в общине Фильяте.
  — село в Греции, в общине Ираклион на Крите.
  — село в Греции, в сообществе Алика () в общине Анатолики-Мани.
  — село в Греции, в общине Килелер.
 Кипарисос (Ханья) — село в общине Платаньяс на Крите.
  — село в Греции, в общине Агринион.
  — древний город в Фокиде, упоминаемый Гомером в «Перечне кораблей» (519).